Ву́лиця Юри́дика — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Юридика 
 Вулиця Юридика — вулиця в місті Броди.
 Вулиця Юридика — вулиця в селі Плоска, Дубенський район, Рівненська область.
 Вулиця Юридика — вулиця в місті Почаєві.
 Вулиця Юридика — вулиця в місті Старокостянтинові.

Вулиця Бічна Юридика 
 Вулиця Бічна Юридика — вулиця в місті Броди.

Вулиці